

Jeziora 
 Hołowczyce, Галоўчыцы – niewielkie jezioro na Białorusi, w pobliżu wsi Wilcza (Вільча), w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim.

Wsie w Polsce 
 Stare Hołowczyce – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki
 Nowe Hołowczyce – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki
 Hołowczyce-Kolonia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki.

Wsie na Białorusi 
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie narowelskim
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czerykowskim
 Hołowczyce, Галоўчыцы – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie rossońskim.

Wieś na Ukrainie 
 Hołowczyce, Головчиці – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim.